Johnny I Hardly Knew Ye es una canción tradicional irlandesa de temática antibelicista y antireclutamiento, origen del popular tema estadounidense
When Johnny Comes Marching Home. Aunque no se conoce ninguna versión publicada de la canción irlandesa anterior a la edición de 1863 de la versión estadounidense, el tema es normalmente datado a principios del siglo XIX, cuando las tropas irlandesas sirvieron para la Compañía Británica de las Indias Orientales. La canción hace referencia a los soldados oriundos de la ciudad de Athy, en el condado de Kildare, que lucharon en "Sulloon" (Ceilán, la actual Sri Lanka).

Letra 
Esta es la letra normalmente cantada hoy en día. El último verso parece ser un añadido relativamente reciente, y no aparece en la versión de Anthology of Irish Verse, libro editado en 1922 por el folklorista Padraic Colum.

Variaciones 

 El verso del estribillo With your drums and guns and drums and guns es sustituido a veces por With your drums and guns and guns and drums.
 Why did ye run from me and the child?, por Why did ye skedaddle from me and the child?.
 Sulloon, por Ceylon.
 Where are the legs that used to run?, por Where are the legs with which you run?.

Versiones 

 Joan Baez incluyó con frecuencia la canción en sus conciertos de mediados de los años setenta contra la guerra de Vietnam.
 El grupo inglés Steeleye Span grabó una versión sustancialmente diferente en su álbum Rocket Cottage llamada Fighting for strangers.
 El grupo The Tossers grabó una versión en los años noventa.
 La banda Dropkick Murphys incluyó una versión en su álbum The meanest of Times'

 Curiosidades 

 Kenneth O'Donnell, asesor de John F. Kennedy, escribió un libro, publicado en 1983, sobre el asesinado presidente titulado Johnny, We Hardly Knew Ye''.
 El Himno a los Comando de los ejércitos de  Colombia y Ecuador, utilizan la misma melodía de Johnny I Hardly Knew 'Ye, siendo su título "Saliendo de sus bases los comandos ya se van"

Referencias 

Pacifismo